Níjniaia Kutúzovka (en rus: Нижняя Кутузовка) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 976 habitants. Pertany al districte rural d'Aluixta.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea